Davis Field ist der Name mehrerer Flugplätze in den Vereinigten Staaten:

 Davis Field (Georgia)
 Davis Field (Iowa)
 Davis Field (Mississippi), heute Hawkins Field (Jackson)
 Davis Field (New Jersey)
 Davis Field (Oklahoma)
 Davis Field (South Carolina)
 Davis Field (Virginia)
 Davis Field (Washington)